Dies ist eine Liste der Städte in Portugal, nach Einwohnerzahl laut den Volkszählungen in den Jahren 2011 und 2021, Fläche, Einwohnerdichte, Unterregion und Region.

Bezeichnung Stadt 
In Portugal kann eine Ortschaft nur als Stadt bezeichnet werden, falls mehr als 8.000 Einwohner im geografischen Stadtgebiet wohnen. Außerdem müssen mindestens die Hälfte der folgenden Infrastrukturen vorhanden sein:

 Krankenhaus
 Apotheke
 Feuerwehr
 Veranstaltungshaus und Kulturzentrum
 Museum und Bibliothek
 Hotel
 Grund- und Sekundarschule
 Vorschule und Kindergarten
 Öffentliche Verkehrsmittel

 Öffentlicher Garten oder Park

Städte als Vilas 
In Portugal gibt es Ortschaften, mit mehr als 8.000 Einwohnern und den erforderlichen Infrastrukturen, jedoch werden sie nicht als "Stadt", sondern als "Vila" (Kleinstadt) bezeichnet, zum Beispiel:

 Algueirão-Mem Martins
 Corroios
 Rio de Mouro
 Cascais

 Sintra

Vilas sind Städte 
So wie es "Städte" gibt, die "Vilas" (Kleinstädte) sind, gibt es auch "Vilas" (Kleinstädte), die "Städte" sind, weil sie zwar über die erforderlichen Infrastrukturen verfügen, aber nicht mehr als 8.000 Einwohner haben oder weil die Ortschaft, seit sie die Bezeichnung "Stadt" erhalten hat, im Laufe der Jahre die 8.000 Einwohner verloren hat, zum Beispiel:

 Miranda do Douro
 Santana
 Sabugal
 Peso da Régua
 Reguengos de Monsaraz

Metropolregionen 
Die zwei Metropolregionen in Portugal, Lissabon mit über 2,8 Millionen Einwohner und Porto mit über 1,7 Millionen Einwohner, sind die größten Agglomerationen des Landes. In den zwei Metropolregionen, neben den Großstädten Lissabon und Porto, befinden sich weitere Städte, die zusammen die Metropolregion bilden.

Die Metropolregion Lissabon besteht aus der Großstadt Lissabon, aber auch aus den Städten Amadora, Queluz, Setúbal, Almada, Agualva-Cacém usw.

Die Metropolregion Porto besteht aus der Großstadt Porto, aber auch aus den Städten Vila Nova de Gaia, Gondomar, Rio Tinto, Póvoa de Varzim, Matosinhos usw.

Großstädte außerhalb Metropolregionen 
Es gibt in Portugal auch Großstädte, die zu keiner Metropolregion gehören. Diese Städte sind meistens Hauptstädte von Unterregionen, die nicht als Metropolregionen angesehen werden, weil die Bevölkerung sich hauptsächlich in der Hauptstadt der Unterregion befindet.

Die Großstadt Braga ist die Hauptstadt der Unterregion Cávado.

Die Großstadt Funchal ist die Hauptstadt der Inselgruppe Madeira.

Die Großstadt Coimbra ist die Hauptstadt der Unterregion Região de Coimbra.

Städtische Siedlungen 
Die Tabelle zeigt die Einwohnerzahl und die Einwohnerdichte der jeweiligen Stadt. Dabei werden nur die Einwohner gezählt, die im Stadtgebiet wohnen und nicht die Einwohner, die im ganzen Kreis wohnen.

Bei den Großstädten wie Vila Nova de Gaia, Braga, Coimbra und Setúbal werden nicht die Einwohner des ganzen Kreises aufgelistet, weil der Kreis nicht nur die Stadt beinhaltet, sondern auch weitere Städte und Dörfer um die Stadt herum, die trotzdem zum Kreis gehören, aber eine eigene Gemeinde bilden und deshalb nicht zu der jeweiligen Stadt gehören.

Bei den Großstädten wie Lissabon, Porto, Amadora und Funchal werden die Einwohner des ganzen Kreises aufgelistet, weil sich die Stadt über den ganzen Kreis ausbreitet und die jeweiligen Gemeinden innerhalb des Kreises als "Stadtteile" angesehen werden.

Städte mit einer kursiven Schrift sind Hauptstädte von Unterregionen, Städte mit einer fetten Schrift sind Hauptstädte von Regionen.

Siehe auch 
 Liste der Municípios in Portugal
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Verwaltungsgliederung Portugals

Weblinks 
 Instituto Nacional de Estatística
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte Portugals

Einzelnachweise 

!
Portugal
Wappen (Portugal)